Hendea är ett släkte av spindeldjur. Hendea ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lockespindlar
Hendea